HCV steht für:
 Hawaii Center for Volcanology der Universität von Hawaii in Honolulu zur Erforschung vulkanischer Aktivitäten
 Hepatitis-C-Virus, der Erreger einer viralen Form der Hepatitis
 Heterocapsa circularisquama DNA virus (veraltetes Acronym, jetzt: HcDNAV), Typusspezies von Dinodnavirus 
 Historische Collectie Verbindingsdienst, historische Fernmeldesammlung der Niederlande
 Hypersonic Cruise Vehicle, siehe DARPA FALCON Project
 Halcyonair (ICAO-Code), ehemalige kapverdische Fluggesellschaft

Abkürzung